Печуга
 Печуга (приток Костромы)
 Печуга (приток Луха)
 Печуга (приток Нерли)